Đurinac je lahko:
 Đurinac, Svilajnac (Srbija)
 Đurinac, Svrljig (Srbija)